Ре́йнир (Рене́) Ламбе́ртус ван де Ке́ркхоф (; род. 16 сентября 1951, Хелмонд, Нидерланды) — нидерландский футболист, игрок национальной сборной, дважды финалист чемпионатов мира по футболу.

Карьера 

Рене и его брат-близнец Вилли были игроками команды голландской национальной сборной, которая вышла в финал чемпионата мира в 1974 году и стали ключевыми игроками в команде, которая участвовала в 1978 году в финале Кубка мира. За свою карьеру на международном уровне Рене сыграл 47 матчей за свою страну, забив в них пять голов. Его хорошо помнят из-за инцидента перед финалом чемпионата мира 1978 года, когда аргентинцы возразили против бандажа, который он носил на своем травмированном предплечье. Несмотря на то, что бандаж был одобрен ФИФА и использовался в предыдущих матчах, рефери, итальянец Серджо Гонелла, колебался, в то время как голландские игроки угрожали уйти с футбольного поля. Наконец, на бандаж был наложен дополнительный слой в качестве решения, и матч смог начаться. В марте 2004 года Пеле назвал его одним из лучших из 125 самых великих живущих футболистов.

Итого: 47 матчей / 5 голов; 22 победы, 12 ничьих, 13 поражений.

Достижения

Командные 
Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр чемпионата мира (2): 1974, 1978
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1976

«Твенте»
 Бронзовый призёр чемпионата Нидерландов (2): 1972, 1973

ПСВ
 Чемпион Нидерландов (3): 1975, 1976, 1978
 Серебряный призёр чемпионата Нидерландов (2): 1977, 1982
 Бронзовый призёр чемпионата Нидерландов (3): 1979, 1980, 1983
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 1974, 1976
 Обладатель Кубка УЕФА: 1977/78

Личные 
 Номинант на Золотой мяч (2): 1978, 1979
 В списке ФИФА 100

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Нидерландов на сайте voetbalstats.nl
 Статистика на сайте vi.nl
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»
Игроки ФК «Сейко»
Игроки ФК «Хелмонд Спорт»
Игроки ФК «Эйндховен»
ФИФА 100